Hubertusorden bezeichnet verschiedene Orden, deren Patron Hubertus von Lüttich war:

 Hubertusorden (Herzogtum Bar)
 Hubertusorden, (Jülich-Berg, Kurpfalz und Bayern)
 St.-Hubertus-Jagdorden, später Orden der Württembergischen Krone
 Sehr edler Orden vom Weißen Hirschen Sancti Huberti in Preußen